Manuel Font i Altaba (Barcelona, 1922 - 2005), químic català i alcalde en funcions de Barcelona el 1979
 Manuel Font de Anta (Sevilla, 1895 - Madrid, 1936), compositor i violinista espanyol
 Manuel Font i Fernández de la Herrán (Màlaga, 1863), músic malagueny 
 Manuel Font i Torner (Barcelona, 1858 - 1929), metge i escriptor català